Rolker ist der Name von

 Christof Rolker (* 1979), deutscher Historiker
 Winfred Rolker (1892–1978), US-amerikanischer Geher